Södra Svarttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Svarttjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Södra Svarttjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,

Se även
Svarttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn